een scheidsrechter
iemand die zonder tussenkomst van een rechter een geschil beslecht, zie arbitrage (conflict)
een merk drumstel
Arbiter (Halo), een hoofdpersonage uit het Halo-universum